Pegram ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pegram (Tennessee), Stadt im Cheatham County, Tennessee
 Pegram (Idaho), Gemeinde im Bear Lake County, Idaho

Pegram ist der Familienname folgender Personen:

 George Pegram (1911–1974), US-amerikanischer Musiker 
 Henry Pegram (1862–1937), britischer Bildhauer 

 Thomas R. Pegram (* 1965), US-amerikanischer Historiker